Köhler kan som auktorsförkortning betyda:

 Frank Köhler
 Gunther Köhler
 Jörn Köhler
 Walter Köhler

Auktorsförkortningar